Strosse steht für:

 Strosse, im Bergbau ein Absatz
 Strosse, Synonym für Kehle